Хуа́н Карре́ньо Сандова́ль (, 14 августа 1907, Мехико, Мексика — 16 декабря 1940, там же) — мексиканский футболист, нападающий. Выступал за клуб «Атланте» и сборную Мексики. Участник Олимпийских игр 1928 года и чемпионата мира 1930 года.

Биография 
Хуан Карреньо родился в бедном квартале Мехико. Играя там в футбол большую часть свободного времени, он приобрёл популярность и вскоре получил приглашение от клуба «Атланте». Начав выступать за «Атланте» в 1925 году, Карреньо провёл в этом клубе всю свою карьеру. Товарищи по клубу и сборной, братья Росас, предлагали ему работу в булочной, но он отказывался, всецело отдаваясь футболу.

Карреньо был необычным футболистом, не слишком приверженным правилам. Его отличали хитрость и склонность к разного рода проделкам, которые проявлялись как на футбольном поле, так и вне его.

За сборную Мексики провёл 8 матчей, забил 2 гола. Принял участие в Олимпийских играх 1928 года, где отметился забитым голом в матче с испанцами. Спустя два года вместе с мексиканской командой совершил путешествие в Уругвай на первое в истории мировое первенство. Забив гол в ворота французов на 70-й минуте матча открытия, стал первым мексиканским футболистом, забившим гол на чемпионате мира.

Итого: 8 матчей / 2 гола; 2 победы, 0 ничьих, 6 поражений.

Умер от аппендицита в возрасте 33 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Профиль на сайте Fatbudda.org
 
 Профиль на сайте Fannet.org

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Атланте»